Love Myself steht für: 

 Love Myself (Hailee-Steinfeld-Lied), Debütsingle von Hailee Steinfeld (2015) 
 Love Myself (Tracee-Ellis-Ross-Lied), Debütsingle von Tracee Ellis Ross und Titelsong für den Film The High Note (2020)